Actinella bezeichnet eine

 Kieselalgengattung, siehe Actinella (Kieselalgengattung)
 Schneckengattung, siehe Actinella (Schneckengattung)